Charles H. Bigelow (?-1862) – architetto statunitense
 Charles Bigelow (1872-1958) – pilota automobilistico statunitense
 Charles Bigelow (1945) – tipografo statunitense